ОКВ — аббревиатура, которая может означать:
 ОКВ - казачье войско со старшинством от 1574 года. Войсковой штаб в городе Оренбурге;
 Общероссийский классификатор валют;
 Общесоюзный классификатор валют;
 Верховное главнокомандование вермахта (ОКВ от )